Luesia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Luesia (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Luesia (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar